Toeche ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johann Friedrich Toeche (1814–1890), deutscher Landschaftsmaler
 Ernst Toeche (1844–1901), deutscher Verleger
 Konrad Toeche-Mittler (1869–1954), deutscher Verleger
 Theodor Toeche (auch Theodor Toeche-Mittler; 1837–1919), deutscher Historiker und Verleger